Лос Амијалес има више значења:

 Лос Амијалес (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Амијалес (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Амијалес (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Амијалес, Ла Блокера (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику